

Cinema
La fortezza – film di Michael Mann del 1983
2013 - La fortezza – film del 1993
La fortezza: segregati nello spazio – film del 1999

Letteratura 
La fortezza – romanzo del 1957 di Isaac Bashevis Singer
La fortezza – romanzo del 2003 di Andrea D'Angelo
La fortezza (The Keep) – romanzo horror di F. Paul Wilson del 1981

Altro
La Fortezza – dipinto di Sandro Botticelli
La Fortezza – serie a fumetti creata da Joann Sfar e Lewis Trondheim nel 1998
La fortezza (Stronghold) – episodio della nona stagione di Stargate SG-1

Pagine correlate 

Fortezza (disambigua)